Dans le jeu de rôle Donjons et Dragons, Ysgard est un plan extérieur d'alignement chaotique bon.

On l'appelle aussi Asgard, Gladsheim ou encore les Domaines Héroïques d'Ysgard. Il est dérivé de la mythologie nordique.

Couches 
Le royaume errant des fées apparaît souvent sur le plan d'Ysgard, toujours à un endroit différent. Le plan est divisé en trois strates : Ysgard lui-même, Muspelheim et Nidavellir.

Ysgard 
Cette couche d'Ysgard comprend de nombreux royaumes divins, comme le royaume de Winesong appartenant à Olidammara, le royaume d'Alfheim de Frey, les Portails de la Lune où vit Séluné, le royaume de Merratet de Bast, Vanaheim, Jotumheim…

Le royaume d'Asgard est la première couche d'Ysgard et la demeure des dieux nordiques (Odin, Frigga, Frey et Freya, Idun, et le royaume secondaire de Loki et Tyr).

Muspellheim 
Cette couche entière appartient au démon Surtur.

Nidavellir 
C'est la demeure d'Eilistraee et aussi le foyer du dieu dragon Aasterinian. Son royaume s'appelle Brassberg.

Plan extérieur